Населённые пункты Грузии

По данным переписи населения Грузии 2014 года в стране было учтено 3633 сельских населённых пунктов, 54 города и 39 посёлков городского типа.

Города 

Крупнейшие города Грузии по данным переписи населения Грузии 2014 года:
 Тбилиси —  1 062 282 чел.
 Батуми —  152 839 чел.
 Кутаиси —  147 635 чел.
 Рустави —  125 103 чел.
 Гори —  48 143 чел.
 Зугдиди —  42 998 чел.
 Поти —  41 465 чел.

Посёлки городского типа

Списки

Чохатаурский муниципалитет 
В состав района входит 61 населённых пунктов, в том числе один посёлок городского типа.

 село Чохатаури ()
 село Амаглеба ()
 село Ахалшени ()
 село Басилети ()
 село Бжолиети ()
 село Букисцихе ()
 село Букнари ()
 село Буксиети ()
 село Бурнати ()
 село Вазиани ()
 село Вани ()
 село Гагма-Добиро ()
 село Гамогма-Добиро ()
 село Гантиади ()
 село Гоголесубани ()
 село Гогоури ()
 село Горабережоули ()
 село Гуристке ()
 село Гутури ()
 село Даблацихе ()
 село Земо-Ончикети ()
 село Земо-Парцхма ()
 село Земо-Суреби ()
 село Земо-Эркети ()
 село Зенобани ()
 село Зомлети ()
 село Зоти ()
 село Ианеули ()
 село Интабуети ()
 село Калагони ()
 село Квабга ()
 село Квеми-Ончикети ()
 село Квемо-Хети ()
 село Квемо-Эркети ()
 село Квенобани ()
 село Кохнари ()
 село Мамулари ()
 село Мециети ()
 село Набеглави ()
 село Накадули ()
 село Саквавистке ()
 село Самеба ()
 село Тавпанта ()
 село Тавсуреби ()
 село Тобахча ()
 село Тхилагани ()
 село Хеви ()
 село Хидистави ()
 село Ципнагвара ()
 село Ципнара ()
 село Цителгора ()
 село Чаисубани ()
 село Чакитаури ()
 село Чала-Кадагаури ()
 село Чачиети ()
 село Чомети ()
 село Чхакоура ()
 село Швелаур-Цицибаури ()
 село Шуа-Ганахлеба ()
 село Шуа-Парцхма ()
 село Шуа-Суреби ()
 село Шубани ()

Озургетский муниципалитет 
В состав муниципалитета входит 74 населённых пунктов, в том числе один город, три посёлка городского типа и 70 деревень.

 Озургети ()
 Аскана ()
 Ахалсопели ()
 Ачи ()
 Багдади ()
 Баилети ()
 Богили ()
 Бохваури ()
 Ваке ()
 Вакиджвари ()
 Ванискеди ()
 Ваштиали ()
 Гагма-Двабзу ()
 Гантиади ()
 Гогиети ()
 Гоми ()
 Гонебискари ()
 Гурианта ()
 Дабали-Эцери ()
 Двабзу ()
 Джумати ()
 Дзирджумати ()
 Жанаура ()
 Зеда-Бахви ()
 Зеда-Дзимити ()
 Зеда-Учхуби ()
 Зедубани ()
 Земо-Макванети ()
 Земо-Натанеби ()
 Ианети ()
 Какути ()
 Квачалати ()
 Кведа-Насакирали () — пгт
 Квемо-Макванети ()
 Квемо-Натанеби ()
 Квирикети ()
 Кончкати ()
 Лайтури () — пгт
 Лихаури ()
 Магали-Эцери ()
 Мелекедури ()
 Мериа ()
 Мзиани ()
 Моцвнари ()
 Мтиспири ()
 Мшвидобаури ()
 Нагобилеви ()
 Нагомари ()
 Наруджа () — пгт
 Ниабаури ()
 Озургети ()
 Окроскеди ()
 Окроскеди ()
 Ормети ()
 Пампалети ()
 Силаури ()
 Тхинвали ()
 Уканава ()
 Уреки () — пгт
 Хварбети ()
 Хриалети ()
 Цителмта ()
 Цихисперди ()
 Цхемлисхиди ()
 Чала ()
 Чаниети ()
 Чаниетури ()
 Чахвата ()
 Шекветили ()
 Шемокмеди ()
 Шрома ()
 Шуа-Иснари ()

Ланчхутский муниципалитет 
В состав муниципалитета входит 57 населённых пунктов, в том числе один город.

 Ланчхути ()
 Арчеули ()
 Ахалсопели ()
 Ацана ()
 Гагури ()
 Гвимралаури ()
 Григолети ()
 Грмагеле ()
 Гулиани ()
 Джапана ()
 Джиханджири ()
 Джихетис-монастери ()
 Джунецери ()
 Джунмере ()
 Джуруквети ()
 Земо-Акети ()
 Земо-Шухути ()
 Кведа-Мамати ()
 Квемо-Акети ()
 Квемо-Чибати ()
 Квемо-Чибати ()
 Квемо-Шухути ()
 Квиани ()
 Кела ()
 Киров ()
 Кокати ()
 Кончкати ()
 Лашисгеле ()
 Леса ()
 Малтаква ()
 Мамати ()
 Мачхварети ()
 Моедани ()
 Нигвзиани ()
 Нигоити ()
 Ниношвили ()
 Омпарети ()
 Орагве ()
 Ормети ()
 Супса ()
 Табанати ()
 Телмани ()
 Хаджалиа ()
 Хидмагала ()
 Хорхети ()
 Цкалцминда ()
 Чала ()
 Чанчати ()
 Чанчети ()
 Чинати ()
 Чконагора ()
 Чкуни ()
 Чолабарги ()
 Чочхати ()
 Шатири ()
 Шромисубани ()
 Эцери ()

Цалкский муниципалитет 
Муниципалитет состоит из 46 населённых пунктов: одного города, двух посёлков городского типа, сорока трёх села и деревень.

Ахметский муниципалитет 
В состав муниципалитета входит 57 населённый пункт, в том числе 1 город и 56 сёл:

Ахалкалакский муниципалитет 
В состав муниципалитета входит 65 населённых пунктов, в том числе один город:
 Ахалкалаки ()
 Абули ()
 Агана ()
 Азаврети ()
 Аластани ()
 Алатумани ()
 Апниа ()
 Арагва ()
 Бавра ()
 Балхо ()
 Баралети ()
 Бежано ()
 Бозали ()
 Бугашени ()
 Бузавети ()
 Бурнашети ()
 Варевани ()
 Вачиани ()
 Гадо ()
 Гогашени ()
 Гокио ()
 Гомани ()
 Гуликами ()
 Дабниа ()
 Дадеши ()
 Диди-Самсари ()
 Дилиска ()
 Еринджа ()
 Закви ()
 Ихтила ()
 Картиками ()
 Карцахи ()
 Карцеби ()
 Кировакани ()
 Корхи ()
 Котелиа ()
 Кочио ()
 Кумурдо ()
 Ломатурцхи ()
 Мартуни ()
 Мачатиа ()
 Мерениа ()
 Модега ()
 Мурджахети ()
 Мясникиани ()
 Оками ()
 Олаверди ()
 Орджа ()
 Патара-Самсари ()
 Птена ()
 Сирква ()
 Сулда ()
 Тахча ()
 Тиркна ()
 Тотхами ()
 Турцхи ()
 Филиповка ()
 Хавети ()
 Хандо ()
 Хорениа ()
 Хоспио ()
 Хульгумо ()
 Чамдзврала ()
 Чунчха ()

Ахалцихский муниципалитет 
В состав района входит 49 населённых пунктов, в том числе два города.
 Ахалцихе ()
 Абатхеви ()
 Агара ()
 Анда ()
 Андриацминда ()
 Ани ()
 Ацкури ()
 Бога ()
 Вале ()
 Гиоргицминда ()
 Грели ()
 Гуркели ()
 Джулга ()
 Диатомити ()
 Диди-Памаджи ()
 Земо-Схвилиси ()
 Зикилия ()
 Ивлита ()
 Клде ()
 Кулалиси ()
 Микелцминда ()
 Минадзе ()
 Мугарети ()
 Мусхи ()
 Наохреби ()
 Орали ()
 Патара-Памаджи ()
 Перса ()
 Садзели ()
 Сакунети ()
 Свири ()
 Схвилиси ()
 Татаниси ()
 Тисели ()
 Ткемлана ()
 Уравели ()
 Хаки ()
 Хеоти ()
 Цинубани ()
 Цинубани ()
 Цира ()
 Цкалтбила ()
 Цкордза ()
 Цкрути ()
 Цниси ()
 Чачараки ()
 Чвинта ()
 Шурдо ()
 Элиацминда ()

Адигенский муниципалитет 
В состав муниципалитета входит 57 населённых пунктов, в том числе два города.

 Города
 Адигени ()
 Абастумани ()

Сельские населённые пункты
 Абастумани ()
 Адигени ()
 Амхери ()
 Апиети ()
 Арали ()
 Арзне ()
 Бенара ()
 Боладжури ()
 Вархани ()
 Гомаро ()
 Горгули ()
 Гордзе ()
 Гортубани ()
 Дерцели ()
 Диди-Занави ()
 Диди-Смада ()
 Зазало ()
 Зарзма ()
 Зедубани ()
 Земо-Энтели ()
 Иджарети ()
 Имертубани ()
 Кахарети ()
 Квемо-Энтели ()
 Кеховани ()
 Кикибо ()
 Кикинети ()
 Леловани ()
 Млаше ()
 Мохе ()
 Накурдеви ()
 Намниаури ()
 Пареха ()
 Патара-Занави ()
 Патара-смада ()
 Плате ()
 Пхеро ()
 Сагрдзе ()
 Саирме ()
 Самкуре ()
 Уде ()
 Унца ()
 Уткисубани ()
 Харджами ()
 Хевашени ()
 Царбастумани ()
 Цахани ()
 Цахнисцкаро ()
 Цихисубани ()
 Цре ()
 Чела ()
 Чечла ()
 Чорчани ()
 Шока ()
 Шоравели ()

См. также 
 Города Грузии
 Посёлки городского типа Грузии
 Муниципалитеты Грузии
 Края Грузии

Примечания